Cet article dresse la liste des aéroports les plus fréquentés en Colombie, d'après la principale source :

En graphique

En tableau

Références 

Colombie
Pages avec des traductions non relues